Jezus Chrystus – centralna postać chrześcijaństwa
 Jezus z Nazaretu (miniserial) – miniserial biblijny produkcji włosko-brytyjskiej z 1977 r. w reżyserii Franco Zeffirellego z Robertem Powellem w roli głównej 
 Jezus z Nazaretu (publikacja) – książka autorstwa Benedykta XVI